Vo (o VO) puede referirse a:
 Vo', localidad y municipio de la provincia de Padua (Italia).
 vo, código ISO 639-1 de la lengua volapük.
 VO (whisky), marca de whisky de la compañía Seagram.
 VO, código IATA de Austrian Arrows.
 vo. bo., visto bueno.
 Vo (lenguaje).

Además, V.O. puede hacer referencia a:
 Versión original.
 Vehículo de ocasión.

Siglas